Уязд ()  —  город  в Польше, входит в Опольское воеводство,  Стшелецкий повят.  Занимает площадь 14,69 км². Население — 1647 человек (на 2004 год).

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Опольского воеводства
Стшелецкий повет
Бывшие немецкие города (Верхняя Силезия)